Весела Веселинова Трайкова-Йоанина е българска историчка, специалист по националните конфликти в Македония от XIX–XX век.

Биография 
Весела Трайкова е родена на 14 януари 1957 година в София. Дъщеря е на професор Веселин Трайков. През 1980 година е магистър по история в Софийски университет, между 1986 – 1988 е аспирант в Института по история на БАН. През 1988 година защитава докторска дисертация на тема „Гръцката пропаганда в Македония, 1876 – 1903“ под ръководството на проф. Любомир Панайотов. От 1994 година е научен сътрудник I степен в Института по история на БАН

Научни трудове 
 Обществено-политически възгледи на Лазар Йовчев (Екзарх Йосиф). – Исторически преглед, 1983, № 5, 57 – 71.
 Етники Етерия. Създаване, идеи и дейност по отношение на Македония (1894 – 1897 г.). – Военноисторически сборник, 1985, № 3, 146 – 171.
 Гърция, Съединението и Сръбско-българската война. – В: Сръбско-българската война. София, 1985, с. 223 – 252.
 Дейност на гръцката буржоазия и на Патриаршията за налагане на гръцкото влияние в Македония (60-те – 70-те години на ХІХ в.). – Известия на Българското историческо дружество, 39, 1988, 109 – 147.
 Charilaos Tricoupis et les tentatives d'un rapprochement balkanique durant les annèes 80 et le dèbut des annèes 90 du XIX-e siècle. – In: Relations et influences réciproques entre Grecs et Bulgares, XVIII-e – XX-e siècle: Cinquième Colloque Greco-Bulgare. Thessalonique, 1991, pp. 477 – 510.
 Гръцката пропаганда в Одринска Тракия (1878 – 1893). – Исторически преглед, 1993, № 3, 20 – 45.
 Сръбската пропаганда в Македония до 1893 г. и борбата срещу нея. – Македонски преглед, 1994, № 2, 21 – 46; № 3, 43 – 66.
 Наченки на андартското дело в Македония – Каравангелис, Йон Драгумис и десетината критяни, списание „Македонски преглед“, Година XXIV, 2001, кн. 1, стр. 45 – 60
 Опитът за Гръцко въстание в Македония през 1878 година
 Андартството в Солунския вилает през 1906 г., в: Военноисторически сборник, бр.4, 2011

Бележки 

Български историци
Членове на Македонския научен институт
Родени в София
По произход от Вранещица